D'une manière générale, une série continue est une  sans interruptions ou discontinuités. L'expression prend un sens plus précis dans divers domaines.

Sciences et techniques

Mathématiques et statistiques 
 Une série continue est un ensemble de données qui peuvent prendre n'importe quelle valeur sur un continuum (ensemble des réels, un intervalle).

Sciences de la Terre 
 En minéralogie, une série continue est un minéral dont la composition chimique peut varier continûment entre deux compositions extrêmes appelées pôles purs.

Sciences humaines et sociales 
 En archivistique, une série continue est une série dont les sous-séries ont un numéro d'ordre quasi chronologique.